Królewo (gromada w powiecie malborskim)
 Królewo (gromada w powiecie morąskim)
 Królewo (gromada w powiecie płońskim)